Flow kan syfta på:

 Flow – begrepp inom psykologi
 Flow (album) – ett musikalbum av Fläskkvartetten
 Flow (musikgrupp) – ett japanskt pop-band 
 Flow (datorspel) – titeln på ett datorspel
 Flow (rap) – en term i musik
 FLOW – en svensk musikgrupp med Dzynamite Records

Se även 
SVT Flow